Skirwieth ist 
 Skirvytė/Sewernaja (Skirwieth), Flussarm an der russisch-litauischen Grenze im Memeldelta
 Borowoje (Jasnoje) (Skirwieth I), Dorf in der Gemeinde Jasnoje, Oblast Kaliningrad, Russland
 Skirvytė (Šilutė) (Skirwieth II), Dorf in der Rajongemeinde Šilutė, Litauen